Perovo – stazione della metropolitana di Mosca
 Perovo – quartiere di Mosca